Por Eddyville pode estar à procura de:
 Eddyville (Illinois)
 Eddyville (Iowa)
 Eddyville (Kentucky)
 Eddyville (Nebraska)

Desambiguações de topônimos